«Есть идея!» — советский детский художественный фильм Владимира Бычкова.

Сюжет 
Сказочно-комедийный фильм рассказывает о двух изобретателях: великом Иване Кулибине из XVIII века и школьнике Вовке Морковкине.

В ролях 
 Евгений Лебедев — Иван Петрович Кулибин
 Дима Шевелёв — Вовка Морковкин
 Алла Ларионова — императрица Екатерина ІІ
 Николай Рыбников — князь Потёмкин
 Михаил Пуговкин — сосед Вовки, директор совхоза
 Борис Новиков — Ваше сиятельство
 Николай Парфёнов — Николай Парфёнов, придворный
 Владимир Смирнов — повар
 Настя Сергиенко — Анюта, сестра Вовки
 Эдуард Купоросов — Димка-футболист
 Серёжа Зурлов — Толя, Вовкин одноклассник
 Игорь Косухин — Федя, физрук лагеря
 Вера Новикова — пионервожатая
 Владимир Эренберг — академик, принимающий мост
 Елена Санько — фрейлина, она же «ведьма в облаках»
 Юрий Максимов
 Юрий Видманкин
 Сергей Ремизов

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Олег Сосин
 Режиссёр — Владимир Бычков
 Операторы — Александр Масс, Олег Кобзев
 Композитор — Евгений Крылатов
 Художник — Ной Сендеров

Ссылки 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1977 года
Фильмы-сказки СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Владимира Бычкова
Фильмы СССР 1977 года